Castello Malatestiano ist der Name verschiedener Burgen, die die Malatestas in Italien errichten ließen:
 Castello Malatestiano – in Gatteo
 Castello Malatestiano – in Longiano
 Castello Malatestiano – in Monte Colombo
 Castello Malatestiano – in San Clemente

Siehe auch:
 Rocca Malatestiana